Sebastianópolis do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sebastianópolis do Sul (ort), São Paulo, 
 Sebastianópolis do Sul (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar